Artur Vieira de Resende e Silva (Cataguases, 2 de julho de 1868 — Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1945), mais conhecido por Artur Resende, foi um historiador, genealogista, professor e político mineiro.

Biografia 
Foi aluno do Colégio do Caraça, onde realizou seus primeiros estudos. Depois, ingressou na Escola de Minas de Ouro Preto. Foi republicano convicto, tendo sido representante de Cataguases no Primeiro Congresso do Partido Republicano Mineiro, em 15 de novembro de 1888. Em Cataguases, atuou na política, como vereador, na legislação de 1892 a 1896, tendo sido secretário e tesoureiro da Câmara. Em sociedade com Heitor de Souza e outros, fundou o Jornal "Cataguases", tendo sido seu primeiro gerente. Este periódico ainda circula na cidade. Foi chefe do serviço de café do governo de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, gerente do Banco do Espírito Santo e do Banco Pelotense e caixa do Departamento Nacional de Café. Foi, também, sócio do Instituto Histórico de Minas Gerais e do Instituto Histórico de Ouro Preto. Resende é o patrono da cadeira número 18 do Colégio Brasileiro de Genealogia.

Genealogia 
 Ascendência: Artur Vieira de Resende e Silva era filho do coronel José Vieira de Resende e Silva (Comandante Superior da Guarda Nacional na região de Ubá e Leopoldina) e de Feliciana Dutra Nicácio, neto materno de José Dutra Nicácio e de Antônia Maria da Assunção; neto paterno do major Joaquim Vieira da Silva Pinto e de Maria Balbina de Resende; por esta, bisneto de Joaquim Antônio da Silva Resende e de Antônia de Ávila Lobo Leite Pereira (descendente do célebre Garcia D´Ávila). Joaquim Antônio era filho do Capitão José Antônio da Silva e de Maria Helena de Jesus, esta filha de João de Resende Costa e de Helena Maria de Jesus, a terceira Ilhoa.
 Descendência: Artur Resende  foi casado com sua prima Maria Pertoquina de Resende, filha de Joaquim Vieira da Silva Resende e de Maria da Glória Resende Chaves, neta paterna de Antônio Vieira da Silva Pinto e de Maria Helena de Jesus (Resende), neta materna de Pedro Rodrigues Xavier da Silva Chaves e de Maria Carolina Vieira de Resende, esta irmã de José Vieira de Resende e Silva, pai de Artur. Deste casamento, Artur teve: Demerval, Jair, Tito e Omar. De seu primeiro casamento, Artur teve: Maria Ester.

Obras 
Foi autor de inúmeras obras, algumas delas tidas como "clássicos" da genealogia brasileira. Historiadores modernos consideram pretensioso o título "Genealogia Mineira" dado à sua obra principal pelo fato de, na verdade, tratar apenas da genealogia da família Resende e de algumas outras nela entroncadas. Tal crítica se baseia no argumento de que a genealogia mineira  é  feita de muitas outras famílias, tão importantes quanto os Resendes.

 " O município de Cataguases - Esboço Histórico " - Imprensa Oficial de Minas Gerais - Volume 13 – Belo Horizonte -1908.
 "Frases e Curiosidades Latinas" – Tipografia Baldassari & Semprini – Cachoeiro do Itapemirim – 1ª Edição – 1926 /  2ª Edição, 1927.
 "Genealogia dos Fundadores e Cataguases" – Editor: A. Coelho Branco Filho – Rio de Janeiro – 1934.
 "História do Município de Cataguases" – em conjunto com Astolfo de Resende.
 "Genealogia Mineira" – Trabalho publicado na "Revista do Arquivo Público Mineiro" –Ano XXV - - Belo Horizonte – 1938.
 "Genealogia Mineira" – obra em cinco volumes – Imprensa Oficial de Minas Gerais –
 Volume I (parte 1) – 1937
 Volume II (parte 2) – 1938
 Volume III (partes 3, 4 e 5) – 1939
 Volume IV (partes 6 e 7) – 1939
 Volume V – Índice

Ligações externas 
 

Naturais de Cataguases
Genealogistas do Brasil
Oficiais da Guarda Nacional
Historiadores de Minas Gerais
Mortos em 1945